Протесты в Армении:
 Протесты в Армении (2008)
 Протесты в Армении (2015)
 Бархатная революция в Армении
 Протесты в Армении (2020−2021)
 Протесты в Армении (2022)